Ме́ер Абрамович Гершт (1908—1989) — советский театральный режиссёр.

Биография 
Родился  а в Себеже (ныне Псковская область). В 1930 году окончил техникум сценических искусств в Ленинграде. В 1931—1937 годах режиссёр МКТ А. Я. Таирова, в 1938—1942 годах художественный руководитель ЧТД имени С. М. Цвиллинга, в 1946—1951 годах — Куйбышевского ДТ имени М. Горького (уволен в ходе кампании по борьбе с космополитизмом); в 1953—1956 и 1967—1969 годах главный режиссёр Воронежского АТД имени А. В. Кольцова, в 1956—1962 — Горьковского АДТ имени М. Горького, в 1965—1967 — ЛТ имени Ленинского комсомола. В 1971 году возглавил Новокузнецкий драматический театр. Ставил спектакли и в других городах. В 1979 году эмигрировал в США. Умер 15 апреля 1989 года.

Театральные постановки 
Челябинский АТД имени С. М. Цвиллинга
 1938 — «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина
 1939 — «Генеральный консул» братьев Тур и Л. Р. Шейнина; «Мария Тюдор» В. Гюго; «Бесприданница» А. Н. Островского
 1940 — «Опасный поворот» Дж. Пристли; «Чайка» А. П. Чехова; «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина
 1941 — «Машенька» А. Н. Афиногенова; «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера
 1942 — «Русские люди» К. М. Симонова; «Батальон идёт на Запад» Г. Д. Мдивани
 «Близкое и далёкое» А. Н. Афиногенова
 «Большевик» Д. Дэля
Куйбышевский АДТ имени М. Горького
 1947 — «Русский вопрос» К. М. Симонова
 1948 — «Крепость на Волге» И. Л. Кремлёва (Шехтмана)
 1950 — «Живой труп» Л. Н. Толстого
 1951 — «Варвары» М. Горького
ГОСЕТ
 1949 — «Под чужим именем» Б. И. Левантовской (последний спектакль перед закрытием)
Воронежский АТД имени А. В. Кольцова
 1953 — «Порт-Артур» А. Н. Степанова и И. Ф. Попова
 1954 — «Привидения» Г. Ибсена; «Таланты и поклонники» А. Н. Островского
1967 - "Интервенция" Л. Славина.

Горьковский АТД имени М. Горького
 1957 — «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского; «Интервенция» Л. И. Славина; «Обрыв» по И. А. Гончарову (совместно с Н. И. Собольщиковым-Самариным)
 1958 — «Фальшивая монета» М. Горького
 1960 — «Иркутская история» А. Н. Арбузова
 1961 — «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому
ЛТ имени Ленинского комсомола
 1965 — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта
 1967 — «Дни нашей жизни» Л. Н. Андреева

 1945 — «Замужество» И. Л. Переца (МГЕТ)
 1950 — «Бешеные деньги» А. Н. Островского (ЛТК)
 1964 — «Цветок Миссисипи» Д. Керна (ЛТМК)
 1974 — «Стакан воды» Э. Скриба

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (20 апреля 1956)
 Народный артист РСФСР (24 марта 1960)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за постановку спектакля «Крепость на Волге» на сцене Куйбышевского АДТ имени М. Горького

Примечания 

Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького
Режиссёры Воронежского драматического театра
Персоналии:Нижегородский театр драмы имени М. Горького